Дуглас Эрик (Даг) Лайман (; род. 24 июля 1965, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и оператор.

Биография 
Даг Лайман родился в Нью-Йорке в еврейской семье, сын художницы и писательницы Эллен (урождённой Фогельсон) и юриста Артура Л. Лаймана. По признанию режиссера, память об отце оказала серьезное влияние на его жизнь.

Лайман начал снимать короткометражные фильмы ещё в младших классах средней школы, учился в международном центре фотографии в Нью-Йорке. Посещал Брауновский университет. Лайман окончил аспирантуру в университете Южной Калифорнии. Дебютом Лаймана как режиссёра стал фильм «Поступление» (1994).

За всю свою карьеру Лайман снял более десяти фильмов и спродюсировал более двадцати пяти картин, включая почти все свои фильмы, такие, как «Идентификация Борна» (2002), «Игра без правил» (2010) и многие другие. Также снимал серии телесериалов, таких, как «Одинокие сердца».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Филдстонской школы
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии

Персоналии:Нью-Йорк